Никола́й Алекса́ндрович Рамаза́нов (1817—1867) — русский  и рисовальщик, , историк искусства, профессор, академик Императорской Академии Художеств.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в артистической семье: отец (А. Н. Рамазанов) и мать его были актерами Императорских театров, дед и дядя по матери Гольц — балетмейстерами, тётка M. И. Вальберхова — драматической артисткой.

Рано начал учиться рисованию — у Ф. Г. Солнцева. В 1827 году был определён в своекоштные (обучающиеся за свой счёт) воспитанники Императорской Академии Художеств; в 1829 году получил награду первой степени за успехи в науках; в 1833 году переведён в казённокоштные академисты. В 1836 году, «за лепление с натуры», получил малую серебряную медаль и начал заниматься в классе профессора Б. И. Орловского; в 1837 году, «за барельеф, изображающий искушение Спасителя в пустыне», награждён большой серебряной медалью; в 1838 году, за группу «Милон Кротонский, терзаемый львом» получил малую золотую медаль и, наконец, в 1839 году окончил академический курс со званием художника ХІV класса и с большой золотой медалью, присужденной ему за исполненную по программе статую «Фавн, несущий козленка», и правом поездки за границу в качестве пенсионера академии. До своего отъезда в заграничное путешествие он в мастерской Троду выполнил «готические статуи Весны и Лета» для Зимнего Дворца, а затем участвовал в работах по исполнению памятников Н. М. Карамзину (в Симбирске) и Г. Р. Державину (в Казани) — (по проектам С. И. Гальберга).

В сентябре 1843 года Н. А. Рамазанов выехал в Италию. К этому же времени относятся его работы: «Нимфа, ловящая на своем плече бабочку», бюст С. Л. Левицкого, небольшая статуя девочки и эскизы горельефов для храма Христа Спасителя в Москве.

В 1846 году он был отозван в Россию вследствие его столкновения с папской полицией, и в конце года получил предложение занять место преподавателя скульптуры в открывавшемся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества классе ваяния. К исполнению обязанностей преподавателя Рамазанов приступил лишь 19 октября 1847 года: сначала он исполнял работы, заказанные ему, по рекомендации графа Ф. П. Толстого, адмиралом М. П. Лазаревым, а затем его задержало исправление неожиданно обрушившейся одной из колоссальных полуфигур, выполненных им в строившуюся тогда церковь Конногвардейского полка.

Занимая это место до конца своей жизни, Рамазанов способствовал образованию многих молодых скульпторов; среди его учеников были М. А. Чижов, С. И. Иванов, Н. А. Блистанов, В. С. Бровский и другие.

В 1849 году, 27 сентября, он был признан академиком как за свои прежние работы, так и за преподавательскую деятельность, а 3 апреля 1858 года был возведён в степень профессора скульптуры.

Спасен от надвигающейся слепоты известным врачом Ф. И. Иноземцевым.

Был вынужден 13 мая 1866 года выйти в отставку, а спустя полтора года,  года, умер в Москве, оставив после себя вдову, сына и двух дочерей. Был похоронен в московском Алексеевском монастыре.

Творчество 
Участвовал в работах по исполнению памятников Н. М. Карамзину в Симбирске, и Державину в Казани.

Среди его известных монументальных работ — барельефы на пьедестал монумента императору Николаю I в Санкт-Петербурге: на постаменте конной статуи Николая I отлиты 4 барельефа, отражающие самые выдающиеся события его царствования. Заключительное среди них — сцена у Веребьинского моста (скульптор Н. А. Ромазанов). Впечатляющие завидной выправкой, какую только могла обеспечить знаменитая николаевская муштра, фигуры в эполетах и фуражках самого царя, Клейнмихеля, Мельникова, Журавского и других обрамляются народной массовкой. И над всем этим как бы парит мост с проходящим по нему поездом.

Он автор скульптурных украшений на внешних стенах московского Храма Христа Спасителя (горельефы «Владимирская Божия Матерь», «Святая царица Александра», «Мария Магдалина», «Анна Пророчица» и «Великомученица Екатерина» на восточном портале, «Святой князь Даниил Московский» и «Преподобный Савва Звенигородский» при одной из оконных арок северной стороны).

Н. А. Рамазановым также созданы: четыре барельефа, изображающие «Четыре времени года», для генерала Давыдова (1848); бюст графа Ф. П. Толстого; бюст A. C. Пушкина; статуя «Татьяны» из «Евгения Онегина»; украшения в Московском Кремлёвском Дворце (1850); маска с умершего Н. В. Гоголя (1852) и его же мраморный бюст (1854); маска с умершего графа С. С. Уварова (1855); мраморное надгробие, по поручению М. А. Офросимова (1862); мраморная фигура молящегося Ангела, для П. Г. Осокина (1864—1865); мраморный бюст графини П. С. Уваровой (1864—1865); фигуры для московской Этнографической выставки (1866).

Кроме скульптурных работ, после него остался ряд рисунков, среди которых портрет М. И. Лебедева, позже гравированный Ф. И. Веревкиным.

 Литературные работы
Н. А. Рамазанов долгое время состоял сотрудником в «Русском вестнике», в «Москвитянине» и, в течение пяти лет, в «Московских Ведомостях», а также в «Современной Летописи». Он размещал материалы о русских художниках, их биографии и некрологи, заметки о художественных выставках и другие подобные известия, которые задумал перепечатать в виде особого сборника, но успел выпустить в свет только первую часть этого издания. Ф. И. Буслаев писал: «Я уважал P., как даровитого и образованного литератора, который, в течение многих лет, проводил в публике здравые понятия об искусстве. Его литературные связи с такими журналистами, как Погодин и Катков, достаточно свидетельствуют о пользе, которую он, кроме скульптурного резца, приносил обществу и пером». 
 Воспоминания о Карле Павловиче Брюллове. — [Москва, 1852]. — [2], 28 с. (переиздано в 2014 году)
 О реставраторе картин Николае Ивановиче Подключникове. — : тип. В. Готье, 1854 (первоначально: журнал «Москвитянин». — 1853. — № 22; переиздано в 2014 году).
 Материалы для истории художеств в России. — : Губ. тип., 1863. — Ч. I.  (переиздано в 2014 году)
 Рамазанов Н. А.  Материалы для истории художеств в России / сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев; науч. ред. Г.В. Бахарева; БАН. — : БАН, 2014. — 784 с. (в книгу вошли «Материалы для истории художеств в России», «Русский художник за границей в сороковых годах» (Семейные письма покойного Николая Александровича Рамазанова), «Дневник и записки Н. А. Рамазанова», «Петр Андреевич Ставассер», «Василий Андреевич Тропинин» и др.)

Примечания

Литература 
Очерки жизни и творчества
 
Словари и энциклопедии

Ссылки
 Профиль Н. А. Рамазанова на официальном сайте Российской академии художеств 

Художники России XIX века
Скульпторы XIX века
Выпускники Императорской Академии художеств
Скульпторы Российской империи
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Санкт-Петербурга
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Художники-педагоги
Похороненные на кладбище московского Новоалексеевского монастыря